Sandby Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Sandby Sogn (Lolland Kommune)
 Sandby Sogn (Næstved Kommune)